Aardrijkskunde
 Heiden (Duitsland), plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Heiden (Hellenthal), dorpje in Noordrijn-Westfalen
 Heiden (Zwitserland), gemeente in het Zwitserse kanton Appenzell Ausserrhoden
 Port Heiden, plaats in de Amerikaanse staat Alaska

Godsdienst
 heiden (geloof), niet-gelovige,  afvallige of een aanhanger van een ander (niet christelijk) geloof
 heidendom, voorchristelijke religie

Personen met de achternaam Heiden
 Anton Heiden, Nederlands waterpolospeler
 Beth Heiden, Amerikaans langebaanschaatsster, wielrenster en langlaufster
 Erhard Heiden, Duits nazi-leider van de SS
 Eric Heiden, Amerikaans langebaanschaatser
 Siem Heiden, Nederlands schaatser

Anders
 Van Heiden, Familienaam
 heidenen, een verouderde naam voor de Roma